I Love You, California ist die Regionalhymne des US-amerikanischen Bundesstaates Kalifornien. Sie wurde ursprünglich im Jahr 1913 veröffentlicht, 1951 per Resolution als Staatslied angenommen und 1988 offiziell bestätigt.

Der Text wurde von Francis Beatty Silverwood (1863–1924), einem Händler aus Los Angeles, geschrieben und anschließend von Abraham Franklin Frankenstein (1873–1934), einem ehemaligen Dirigenten des Los Angeles Symphony Orchestra, mit einer Uraufführung von Mary Garden vertont. Das Lied wurde von Hatch & Loveland, Music Printers aus Los Angeles veröffentlicht und von Silverwood 1913 urheberrechtlich geschützt. Es war das offizielle Lied der Panama-Pacific International Exposition in San Francisco und San Diego im Jahr 1915.

Text 
I.
I love you, California, you're the greatest state of all.
I love you in the winter, summer, spring and in the fall.
I love your fertile valleys; your dear mountains I adore.
I love your grand old ocean and I love her rugged shore.

Refrain:
When the snow crowned Golden Sierras
Keep their watch o'er the valleys bloom,
It is there I would be in our land by the sea,
Every breeze bearing rich perfume.
It is here nature gives of her rarest. It is Home Sweet Home to me,
And I know when I die I shall breathe my last sigh
For my sunny California.

II.
I love your red-wood forests – love your fields of yellow grain.
I love your summer breezes and I love your winter rain.
I love you, land of flowers; land of honey, fruit and wine.
I love you, California; you have won this heart of mine.

III.
I love your old gray Missions – love your vineyards stretching far.
I love you, California, with your Golden Gate ajar.
I love your purple sun-sets, love your skies of azure blue.
I love you, California; I just can't help loving you.

IV.
I love you, Catalina, you are very dear to me.
I love you, Tamalpais, and I love Yosemite.
I love you, Land of Sunshine, half your beauties are untold.
I loved you in my childhood, and I'll love you when I'm old.

Siehe auch 
 Liste der US-Staatslieder

Einzelnachweise 

Regionalhymne
Lied 1913
Kultur (Kalifornien)
Musik (Vereinigte Staaten)